Benjamin Williams – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej 
 Ben Williams – australijski sędzia piłkarski